Hermann-Löns-Denkmal bezeichnet folgende Denkmäler für Hermann Löns:

 Hermann-Löns-Denkmal im Tietlinger Wacholderhain in der Lüneburger Heide
 Hermann-Löns-Denkmal (Wernigerode)
 Hermann-Löns-Standbild, von der Bildhauerin Marlies Leonardy-Rex geschaffenes, 2006 in Walsrode aufgestellte lebensgroße Figur des Dichters